Polska Liga Koszykówki 1963/1964 – 30. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Wisła Kraków, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1962/1963. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: AZS Kraków i AZS Poznań.

Czołówka strzelców 
 Janusz Wichowski (Legia Warszawa) - 593
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 591
 Mieczysław Łopatka (Śląsk Wrocław) - 570
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 510
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 425
 Andrzej Włodarczyk (Sparta Kraków) - 425
 Jerzy Młynarczyk (Wybrzeże Gdańsk) - 406
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 399
 Bogdan Dąbrowski (ŁKS Łódź) - 389
 Andrzej Perka (AZS Warszawa) - 376

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1963/1964

Polska Liga Koszykówki
1963 w koszykówce
1964 w koszykówce
1963 w polskim sporcie
1964 w polskim sporcie